Pittsfield ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pittsfield (Illinois)
 Pittsfield (Maine)
 Pittsfield (Massachusetts)
 Pittsfield (New Hampshire)
 Pittsfield (New York)
 Pittsfield (Ohio)
 Pittsfield (Pennsylvania)
 Pittsfield (Vermont)
 Pittsfield (Wisconsin), im Brown und im Shawano County
 Pittsfield (Town, Brown County), Town(ship) im Brown County, Wisconsin